Пер Нори́н (, ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Наибольших успехов добился в кёрлинге для смешанных пар (mixed doubles curling): трёхкратный вице-чемпион мира.

Выступает также в кёрлинге для смешанных команд (mixed curling).

В 2006 введён в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Достижения 
 : серебро (, , ).
 : золото (1992, ), серебро ().
 : золото (2012, , ), серебро ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Mixed Dubbel - Svenska Curlingförbundet
 Camilla Noreen/Per Noreen (SWE) wins Latvian Mixed Doubles Curling Cup 1! | LMDCC

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции